Eero Heinonen (1979-) bassiste du groupe The Rasmus ;
 Ilmari Heinonen (1897–1968), un artiste peintre et prédicateur finlandais ;
 Taisto Heinonen (1950-) pilote de rallyes canadien et finlandais ;
 Veikko Heinonen (1934-) sauteur à ski finlandais.